Ла́нка (ВПС) — найменший тактичний підрозділ у військово-повітряних силах, здатний самостійно вирішувати бойові завдання.

Авіаційна ланка може діяти у складі ескадрильї або самостійно. Залежно від роду (виду) авіації, авіаційна ланка складається зазвичай з 3—4 літаків. У винищувальній і винищувально-бомбардувальній авіації ланка поділяється на пари літаків.

Поява терміна «ланка» у військовій авіації відноситься до 1912 року, коли перші літаки почали формуватися в повітрі в органічні структури для ведення різних видів бойових дій (винищувачі, бомбардувальники, літаки-розвідники тощо).

Див. також 
 Крило (ВПС)
 Ескадрилья
 Екіпаж
 Група (ВПС)
 Ескадра (ВПС)

Посилання 
 Организационная структура штурмовой авиации Люфтваффе 1939-45гг. 
 Организационная структура бомбардировочной авиации

Література 
  

Військова авіація
Військово-повітряні формування